Каинанту () — город на северо-востоке Папуа — Новой Гвинеи, в провинции Истерн-Хайлендс.

География 
Город расположен примерно в 170 км от города Лаэ и в 90 км от города Горока (по автодорогам), недалеко от долины Аиюра, на высоте 1552 м над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 12 709 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Инфраструктура 
Имеются базовые элементы инфраструктуры, в том числе школа, больница, полицейский участок, районный суд и др. Каинанту является важным торговым центром для жителей окрестных деревень, продающих здесь свою сельскохозяйственную продукцию.

Примечания 

Города Папуа — Новой Гвинеи